Papyrus Schøyen steht für:

 Papyrus Schøyen 22, siehe Schøyen MS 2634/2
 Papyrus Schøyen 2633, siehe Schøyen MS 2633
 Papyrus Schøyen 2634/1, siehe Schøyen MS 2634/1
 Papyrus Schøyen 2648, siehe Schøyen MS 2648
 Papyrus Schøyen 2649, siehe Schøyen MS 2649